Юрта — многозначный термин.
 Юрта — переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.
 Юрта — башкирская народная детская игра.

См. также 
 Юрта № 15 — административная единица в составе башкиро-мишарского войска.
 Юрта № 16 — административная единица в составе башкиро-мишарского войска.
 «Юрта Ворона» — рассказ Ивана Ефремова 1958 года.